Amerikai Egyesült Államok
 Beech Creek (Kentucky)
 Beech Creek (Oregon)
 Beech Creek (Pennsylvania)
 Beech Creek (Tennessee)